Mago — título zoroastrista
Mago (fantasia) — tipo de personagem fictício
 Mago: A Ascensão — jogo de RPG
 Mago (RPG) — classe de personagem

Desambiguação